Rincón Chico kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rincón Chico, Hidalgo, ort, Omitlán de Juárez, 
 Rincón Chico, Delstaten Mexiko, ort, Santo Tomás, 

Robotskapade Mexikoförgreningar